Artasires (grec Artasyras, antic persa Ṛta-sūra "Poderós per Arta", accadià Ar-ta-sur-ru, elamita Ir-da-šu-ra) fou un nom persa portat per diversos personatges entre els quals:
 Artasires (sàtrapa), sàtrapa d'Hircània al segle VI aC.
 Artasires (noble), noble persa, cortesà amb el rei Cambises II de Pèrsia (530-522 aC).
 Artasires (general) fou un general persa de Darios II de Pèrsia
 Artasires (Artasurru) fou el lloctinent de Gubaru (Gòbries), sàtrapa de Babilònia. Apareix esmentat en un contracte signat a Nippur datat el 418 aC.